Карсак Євген Валеріанович (* 1953) — тренер з легкої атлетики. Заслужений тренер України.
 Карсак Катерина Євгенівна (* 1985) — українська метальниця диска, майстер спорту України міжнародного класу.
 Франсіс Карсак (1919—1981) — французький письменник, вчений, геолог і археолог.

Карсак — село у складі Зерендинського району Акмолинської області.

Карсак-Аяк — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Карсак-де-Гюрсон — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.